Panzermörser bezeichnet:

 das Panzermörser (Waffensystem)
 verkürzt für Panzermörserkompanien, z. B. in Panzergrenadierbrigaden der Bundeswehr